Лира может означать:
 Лира — струнный щипковый инструмент.
 Лира да браччо
 Колёсная лира
 Критская лира
 Лира — название валюты в ряде стран.
 Лира — созвездие северного полушария.
 Лира — имя, появившееся у британцев («лира» — брит. богиня искусств).
 Лира — комбинат музыкальных инструментов в Москве, основанный в 1935 году.
 Лира — тип советской подводной лодки.
 Лира (Предгорье) — крупнейший в Северо-Кавказском Федеральном округе России торговый комплекс, расположенный в Пятигорске.
 Лира — город в Уганде.

Фамилии 
 Лира, Гонсало (род. 1968) — американский и чилийский видеоблогее, писатель и режиссёр.
 Лира, Луана (род. 1996) — бразильская прыгунья в воду.
 Лира, Николай де (ок. 1270—1349) — французский учитель, францисканский монах.
 Лира, Педро (1845—1912) — чилийский живописец и искусствовед, писатель.
 Лира, Рубен — мексиканский гимнаст.
 Лира, Хуан Энрике (1927—2007) — чилийский стрелок.
 Лира, Ядира (род. 1973) — мексиканская каратистка и тренер.

См. также 
 Птица-лира — семейство птиц отряда воробьиных.
 ПК Лира — многофункциональный программный комплекс.
 Оскольская лира — международный фестиваль поэзии и авторской песни близ города Старый Оскол.
 «Северная лира» — литературный альманах, изданный в 1827 году С. Е. Раичем и Д. П. Ознобишиным.
 Лира Орфея — скульптурное сооружение в Кырджали, Болгария.
 Лирник

Примечания